Katkan kan syfta på följande platser:

Iran 

 Katkan (ort i Iran), Lorestan, 
 Kadkan, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar